Belarus désigne

 La Biélorussie un pays d'Europe de l'Est.
 Belarus, une entreprise biélorusse.